Атекиза има више значења:

 Атекиза (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атекиза (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атекиза (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику